Sinornithoides — род тероподовых динозавров из семейства троодонтид из позднего мелового периода Китая. Типовым и единственным видом является Sinornithoides youngi.

Открытие и название 

В 1988 году, во время совместной китайско-канадской экспедиции, вблизи населённого пункта Хуамусяо, в бассейне Ордос (Внутренняя Монголия), были обнаружены ископаемые остатки небольшого теропода. Типовой вид Sinornithoides youngi назвали и описали в 1993/1994 годах  и . Родовое название образовано от  — «Китай», и  — «птица», с добавлением греческого суффикса , означающего «подобный». Видовое название дано в честь китайского палеонтолога Ян Чжунцзяня.

Sinornithoides описан на основе голотипа IVPP V9612 — почти полного скелета с сочленённым черепом, у которого не хватает крышки, нескольких шейных и множества спинных позвонков, а также многих других связанных скелетных элементов. Голотип сохранился в «позе отдыха» — с головой, засунутой под левую переднюю конечность. В такой же позе найдены остатки другого троодонтида, Mei long. Найденный образец Sinornithoides принадлежал подростковой особи.

Описание 
Sinornithoides причисляют к троодонтидам — группе мелких птицеподобных изящных манирапторов. Все известные троодонтиды обладают уникальными особенностями строения черепа, такими, как близко расположенные зубы в нижней челюсти и большое количество зубов в целом. У троодонтид были серповидные когти на задних лапах и цепкие передние конечности, а также один из самых высоких коэффициентов энцефализации среди нептичьих динозавров, что указывает на высокий интеллект и острые чувства. В 2010 году  оценил длину этого динозавра в 1,1 метра, а массу — в 2,5 килограмма.

На время своего описания, в 1994 году, Sinornithoides был самым изученным троодонтидом (особенно, это касалось нёбной кости), однако отсутствие достаточного количества ископаемого материала для сравнения вынудило авторов описания не указывать какие-либо диагностические признаки.

Череп Sinornithoides удлинён и заострён. Тем не менее, голова животного была довольно маленькой по сравнению с телом. Предчелюстная кость короткая. В передней части верхней челюсти находится  — небольшое отверстие, редко встречаемое у троодонтид. Зубной аппарат состоит из 4 предчелюстных и около 23 верхнечелюстных зубов. Верхнечелюстные зубы не имеют пилообразной насечки на переднем крае; пильчатость на вогнутом изогнутом заднем крае небольшая. Верхнечелюстные зубы довольно изогнуты. В слёзной кости отсутствует пневматический канал. Края ветвей нижней челюсти не загибаются друг к другу, а касаются внутренними поверхностями. Внешнее челюстное отверстие велико. Зубы нижней челюсти довольно острые и не имеют пильчатости на передних краях; их задний край прямой. Голотип сохранил вилочку и «корзину», образованную 15 парами гастралий. Передние конечности развиты слабо, плечевая и локтевая кости тонкие. Передняя верхняя часть третьей плюсневой кости не полностью перекрывается второй и четвёртой плюсневыми костями. Серповидный коготь на втором пальце задней конечности относительно большой и длинный для троодонтида.

Систематика 
Авторы описания в 1994 году отнесли Sinornithoides к семейству троодонтид.

Вероятное положение Sinornithoides на эволюционном дереве Paraves проиллюстрировано приведённой кладограммой, основанной на анализе 2012 года, который провели Тёрнер, Маковицки и Норрел.

Примечания 

Троодонтиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1994 году
Ян Чжунцзянь
Фоссилии из меловых отложений Китая